Cigala ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Cigala Fulgosi (1910–1977), Offizier der italienischen Marine

Cigala ist der Künstlername folgender Personen:
 Diego el Cigala (* 1968; eigentlich Diego Ramón Jiménez Salazar), spanischer Flamenco-Sänger